PANI steht für:
 Polyanilin
 Flughafen Aniak in Alaska (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Pani

Abkürzung